De Grand Prix-wegrace van Maleisië 2002 was de veertiende race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2002. De race werd verreden op 13 oktober 2002 op het Sepang International Circuit nabij Sepang, Maleisië.

Uitslag

MotoGP

250 cc

125 cc

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

250 cc

125 cc

2002
Maleisië